Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Brian Gottfried 7-5, 6-2.

Teste di serie 
 Björn Borg (campione)
 Brian Gottfried (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Open 1977